House est un mot anglais qui signifie « maison ». Il peut faire référence à :

Série télévisée 

 , titre original de , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , titre original des , film britannique de Julian Kemp sorti en 2000 ;

 House (Hausu), film japonais de Nobuhiko Obayashi sorti en 1977 ;
 House, film américain de Steve Miner sorti en 1986 ;
 , film canadien de  sorti en 1996 ;
 , film américain de  sorti en 2007.

Loisir 
 Une house party est une fête populaire parmi les adolescents et les jeunes adultes.

Musique 
 La house music est un genre musical né à Chicago.
Our House est une chanson du groupe Madness sortie en 1982.
 L'acid house est une variante de la house, qui se caractérise par l'usage de générateurs de sons simples et de filtres de résonance contrôlés par le rythme.
 La deep house renvoie à la dimension plus introspective de ce style, proche du jazz et de la Soul, alors que la musique House classique est plus directement reliée aux racines disco et funk.
 La Chicago house est un sous-genre musical de la house.
 L'ambient house est un genre musical né au Royaume-Uni.
 La witch house est un sous-genre musical de la house.

Patronyme 
 Billy House (1889-1961) est un acteur américain.
 Danuel House (1993-) est un joueur américain de basket-ball.
 Eddie House (1978-) est un joueur américain de basket-ball.
 Edward Mandell House (1858-1938) est un diplomate et politicien américain.
 Ernest R. House, universitaire américain spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques et les politiques éducatives.
 Eric House (1921-2004) est un acteur américain.
 Fred House (1978-) est un joueur américain de basket-ball.
 Henry Alonzo House (1840-1930) est un inventeur américain.
 Jack House (1906-1991) est un écrivain écossais.
 Kristian House (1979-) est un coureur cycliste britannique.
 Royal Earl House (1814-1895) est un inventeur américain.
 Son House (1902-1988) est un chanteur et guitariste de blues américain.
 Tom House (1947-) est un joueur américain de baseball.
 Yoanna House (1980-) est un modèle américain.

Toponyme 
 Le chaînon House est un massif montagneux situé dans l'ouest de l'Utah.
 House (Nouveau-Mexique)

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre